HD-15 oder HD 15 steht für:
 HD-15, analoge elektronische Schnittstelle, siehe VGA-Anschluss
 Heinkel HD 15, deutsches Flugboot

HD15